, filla de Felipa Coll de Romero i de Francesc Español Llopis, fou una bibliotecària catalana, traductora, visitadora social i advocada laboralista.

Biografia 
Va estudiar a l'Escola de Bibliotecàries, on acabà la carrera el 1936, obtenint el segon lloc de la promoció.[1]

Just quan esclata la Guerra Civil, na Ma. Felipa està treballant en el trasllat de la Biblioteca de Catalunya del Palau de la Diputació a l' antic Hospital de la Santa Creu dirigit pel professor Jordi Rubió.

La Conselleria de Cultura el 17 de febrer de 1937 publica el Decret per la creació del Servei de Biblioteques al Front (SBF) amb biblioteques a primera línia i als hospitals, a les cases de repòs i de convalescència, així com la fundació de les subcentrals de Sarinyena on està destinada com a directora des de març de 1937 i la d'Alcanyís amb Rosa Granés que havia fet les pràctiques a la biblioteca de Valls quan estudiava.

Segons Cugueró i Boada (1995) Ma. Felipa es va presentar voluntària al SBF, va viure experiències dures com córrer sota la metralla per salvar llibres, arxius i la  vida, del bombardeig de Sarinyena el 25 març 1938. [2]

Una vegada caiguda Sarinyena torna a Barcelona i treballa de bibliotecària del mateix SBF amb el bibliobús.

Com explica en els diaris dels viatges del bibliobús que duraven uns quinze dies, sovint acompanyada per la bibliotecària Rosa Granés, Aurora Diaz-Plaja i altres anaven  per hostals però a vegades van haver de dormir al mateix bibliobús. El 25 de juliol de 1938 es celebra una reunió de totes les bibliotecàries del SBF amb Aurora Diaz Plaja per delimitar el treball de cadascuna i pel que fa a Ma. Felipa es diu “La Srta. Español tindrà cura de servir les Forces amb el bibliobús”.

Per la seva actitud va ser nomenada tinent, així ho comunicava ella mateixa, el 22 de febrer de 1938, al seu director Jordi Rubió.

Es conserven els diaris dels 14 viatges del bibliobus, en el darrer trajecte el bibliobús va travessar la frontera amb intel·lectuals de les lletres catalanes cap a l' exili, sense na Ma. Felipa, que es va quedar a Barcelona. Pel que es desprèn de l'estudi de Cugueró (1995) na Ma. Felipa va ser l' ànima del bibliobús.

Després de la guerra 
Una vegada acabada la guerra la situació de les bibliotecàries va canviar totalment. Segons la Ley de Depuración de empleados públicos del 10 de febrer de 1939, es van acomiadar a tots els funcionaris públics que no es van adherir al bàndol franquista. Els funcionaris del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos van haver de passar per informes de la seva conducta moral i política. L' Escola de bibliotecàries també es va veure afectada, es va posar professorat nou i les bibliotecàries a més d' acatar el Movimiento es van haver de tornar a examinar. Moltes bibliotecàries van ser depurades com els mestres, algunes van anar a l' exili. (Alguns estudis consideren, sense citar la font, que la Ma. Felipa va morir durant la guerra.) Davant d'aquesta situació i amb el seu historial de compromís amb la República Ma. Felipa no va tornar a treballar de bibliotecària, per la seva seguretat no va voler passar pel sedàs franquista. Es va refugiar en el coixí familiar i es va dedicar a estudiar idiomes, a viatjar per Europa que li ajudaven a mantenir la  vida de modernitat que va experimentar en el seu pas pel SBF, malgrat viure en la Barcelona de la postguerra.

Va donar classes particulars d' idiomes. Va fer de traductora del rus amb dos llibres publicats, un en castellà “Cuando el destino nos obedece” i editat per Almirall el 1946, i el segon en català “El Don de les plàcides aigües” del futur Nobel (1965) Mikhaïl Xólokhov també editat per Almirall el 1965 i reeditat per Proa, amb traducció directa del rus compartida per E. Txelpànova.

Atletisme. El 1946 Felipa Español és campiona d' Espanya de pes amb 5.63 i l' any 1947 de disc amb 22.15. Una copa guardada per la família ens recorda que va guanyar el 2n premi a la cursa Jean Bouin de Barcelona, la primera amb participació femenina de diferents clubs d' atletisme. La informació del Mundo Deportivo del 2 de gener de 1947 dóna la classificació de la categoria femenina: la campiona és Maria Victor, la segona classificada és Ma. Felipa Español com independent. La participació femenina a la Jean Bouin només es va mantenir fins 1953 per motius polítics, la Sección Femenina considerava que l' atletisme era impropi de les dones.

Segona i tercera carrera-  Filosofia i lletres. Visitadora social.

Quarta carrera- Dret

Gràcies a documentació del Col·legi d' Advocats de Barcelona la trobem citada el 1962 com a pionera de les reivindicacions de les advocades demanant l' aplicació de la Llei de 1961 sobre els drets polítics, professionals, i de treball de la dona. I és que sempre va ser molt conscient de les desigualtats, de la manca d' oportunitats i dels drets i deures de les dones. En un període històric com el franquisme, no només va ser antifranquista sinó que va ser una lluitadora i defensora dels drets de les dones, considerant -se feminista en uns moments en què era minoritari i fins i tot perillós parlant-ne. Va ser una professional destacada, entre els advocats antifranquistes de Barcelona i Catalunya. [3]

La seva aportació a la República i a la cultura no se li va reconèixer en vida, com es va fer amb d' altres bibliotecàries, precisament per haver-se hagut de mantenir apartada i silenciada del seu antic treball al front per raons polítiques, durant el franquisme.

Referències 

 [1] ESTIVILL, A.  L'Escola de Bibliotecàries, 1915-1939 (1992) Diputació Barcelona
 [2] A. GALERON EGAÑA  (1938) “Cataluña y la Guerra: El Servicio de Bibliotecas del Frente” Revista Blanco y Negro Citat per CUGUERÖ
 [3] Memòria antifranquista al Baix Llobregat (2006) Any 6 n. 10

Bibliotecaris catalans del sud contemporanis
Vallencs
Naixements del 1910
Morts a Barcelona